Jméno a příjmení Adolf Veselý má více nositelů:

 Adolf Veselý (novinář) – český novinář, literární kritik a prozaik (1886–1961)
 Adolf Veselý (politik) – český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ (1909–???)